Óleo, grupo de substâncias
Óleo essencial
Óleo lubrificante
Óleo vegetal
Pintura a óleo
Óleo (São Paulo), município